Elde kan avse:

Floder
Elde – en flod i tyska förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern

Personer
Anna-Karin Elde (född 1963), svensk illustratör
Ansgar Elde (1933–2000), svensk konstnär
Bengt Elde (1939–2015), svensk konstnär
Cecilia Elde (född 1964), svensk konstnär
Hilmer Elde (1889–1971), svensk präst